Sezóna 2013/2014 byla 39. sezónou nejvyšší švédské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Skellefteå AIK. Nejlepším hráčem playoff se stal Švéd Joakim Lindström z týmu Skellefteå AIK se 6 góly a 12 asistencemi, brankářskou statistiku ovládl švédský brankář Markus Svensson z týmu Skellefteå AIK s úspěšností zásahů 93,9 %.

Tabulka základní části

Produktivita základní části

Kanadské bodování 
Zde jsou uvedeni hráči, kteří měli nejvíce kanadských bodů po ukončení základní části.

Z = Odehrané zápasy; G = Vstřelené góly; A = Asistence; B = Body; TM = Trestné minuty; POZ = Pozice

Nejlepší brankáři (procentuálně) 
Zde jsou uvedeni brankáři, kteří měli nejlepší průměr obdržených gólů na zápas po ukončení základní části, zatímco odehráli alespoň 40% minut v zápasech svého týmu.

Z = Odehrané zápasy; Č = Čas na ledě; OG = Obdržené goly; ČK = Čistá konta; PÚ = Procentuální úspěšnost; POG = Průměr obdržených gólů na zápas

Playoff 
Poznámka : V předkole playoff se utká tým na 7. místě s týmem na 10. místě a tým na 8. místě s týmem na místě devátém. Do dalších bojů postoupí z dvojice vždy ten celek, který dříve dosáhne dvou vítězství. Postoupivší týmy doplní předchozích šest týmů v playoff, v němž se utká 1. tým po základní části s týmem postupujícím z předkola, který byl po základní části hůře umístěn. Zbývající postupující z předkola se utká s týmem na druhém místě a další dvojice vytvoří týmy na 3. a 6. místě, respektive na 4. a 5. místě. Z těchto čtyř dvojic postoupí do dalších bojů celky, jež dříve dosáhnou čtyř vítězství. V semifinále se utká tým postupující ze čtvrtfinále, který byl po základní části nejvýše postaven ze všech čtyř semifinalistů, s týmem postoupivším ze čtvrtfinále, který byl po základní části naopak nejhorším ze všech týmů, jež do semifinále postoupily. Zbylé dva týmy utvoří druhou dvojici. Do finále postoupí z obou dvojic vždy ten celek, který dosáhne dříve čtyř vítězství. Finále se hraje na čtyři vítězná utkání a jeho vítěz získá Le Matův pohár pro mistra švédské ligy. Ve všech fázích playoff začíná doma vždy výše nasazený tým, který odehraje na svém stadionu 1. a 3. utkání (plus 5. a 7. v případě potřeby), níže nasazený tým bude hrát doma 2. a 4. (případně 6. utkání, je-li to nutné).

Předkolo 
 Leksands IF - HV71 1:2 na zápasy (2:4, 2:1, 2:4)
 MODO Hockey - Linköpings HC 0:2 na zápasy (0:4, 4:5)

Čtvrtfinále 
 Skellefteå AIK - HV71 4:1 na zápasy (3:1, 3:2, 6:4, 1:2 PP2, 3:1)
 Brynäs IF - Färjestads BK 1:4 na zápasy (1:2, 2:4, 1:2, 2:0, 3:4 PP)
 Frölunda Indians - Linköpings HC 3:4 na zápasy (3:2, 1:2 PP2, 1:3, 3:2, 6:2, 3:5, 0:2)
 Växjö Lakers HC - Luleå HF 4:2 na zápasy (4:0, 3:2, 3:4 PP, 4:5, 2:0, 1:0)

Semifinále 
 Skellefteå AIK - Linköpings HC 4:1 na zápasy (3:0, 8:2, 4:1, 0:1, 7:3)
 Växjö Lakers HC - Färjestads BK 2:4 na zápasy (1:2, 6:1, 1:4, 2:1 PP, 2:3, 2:3 PP)

Finále 
 Skellefteå AIK - Färjestads BK 4:0 na zápasy (3:0, 6:2, 8:1, 3:0)

Produktivita Playoff

Kanadské bodování 
Zde jsou uvedeni hráči, kteří měli nejvíce kanadských bodů po ukončení playoff.

Z = Odehrané zápasy; G = Vstřelené góly; A = Asistence; B = Body; TM = Trestné minuty; POZ = Pozice

Nejlepší brankáři 
Zde jsou uvedeni brankáři, kteří měli nejlepší průměr obdržených gólů na zápas po ukončení playoff, zatímco odehráli alespoň 40% minut v zápasech svého týmu.

Z = Odehrané zápasy; Č = Čas na ledě; OG = Obdržené goly; ČK = Čistá konta; PÚ = Procentuální úspěšnost; POG = Průměr obdržených gólů na zápas

Kvalserien (baráž) 
Kvalserien se zúčastnilo šest týmů: poslední dva celky Svenska hockeyligan, nejlepší tři týmy po základní části Hockeyallsvenskan 2013/2014 a vítěz Förkvalserien (tj. předkola baráže, kterého se zúčastnil 4. až 7. tým základní části Hockeyallsvenskan). Týmy se utkaly dvoukolově každý s každým. Do Svenska hockeyligan 2014/2015 postoupily týmy Örebro HK a Djurgårdens IF Hockey.

██Nominovali se do Svenska hockeyligan 2014/2015

██Hráli v Hockeyallsvenskan 2014/2015

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky ligy

Reference 

Lední hokej v roce 2013
Lední hokej v roce 2014
2013/2014
Sport ve Švédsku v roce 2013
Sport ve Švédsku v roce 2014